

Patronyme 

 Anna Montañana Gimeno (1980-), joueuse de basket-ball espagnole.
 Federico Montañana (1928-2005), peintre, graveur et scénographe espagnol.

Toponyme 

 Puente de Montañana, commune espagnole appartenant à la province de Huesca (Aragon).
 Chapelle Saint-Jean de Montañana, chapelle qui s'y trouve.